Het ATP-toernooi van Zagreb (officieel het PBZ Zagreb Indoors) van 2012 vond plaats van 30 januari tot en met 5 februari 2012 in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het toernooi werd gespeeld op hardcourtbanen in het Dom Sportova. Het enkelspel werd gewonnen door de Rus Michail Joezjny: hij won met 6-2, 6-3 van de Slowaak Lukáš Lacko. Hij won eveneens het dubbelspel, samen met de Cyprioot Marcos Baghdatis. Ze versloegen thuisspelers Ivan Dodig en Mate Pavić met 6-2, 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Zagreb
ATP-toernooi van Zagreb